Les Anges est le titre de plusieurs œuvres :
Les Anges, film français réalisé par Jean Desvilles en 1973 ;
Les Anges, émission de téléréalité française créée en 2011.

En espagnol, Les Anges (Los Angeles) est le nom de deux localités et d'un fleuve :
 Los Angeles, localité des États-Unis, mégalopole ;
 Los Angeles, localité du Costa Rica, au nord de San José ;
 Los Angeles, fleuve de Californie qui parcourt le comté de Los Angeles ;
 Los Angeles, court-métrage d'Elie Wajeman sorti en 2007.